Моголют (Моголюты) — деревня в Осинском районе Иркутской области (Усть-Ордынский Бурятский округ). Входит в муниципальное образование «Бурят-Янгуты».

География 
Расположена примерно в 17 км к востоку от районного центра, села Оса, на абсолютной высоте 435 м над уровнем моря.

Внутреннее деление 
Состоит из 2-х улиц: Моголютская и Хальская. Кроме того, в деревне есть район Калтус.

Топонимика 
Название Моголют, возможно, происходит от названия бурятского рода моголюд.

Население

Известные уроженцы 
 Етобаев, Арсений Михайлович (15 сентября 1903—1987) — советский снайпер, уничтоживший 356 немецких захватчиков. Кавалер ордена Ленина и ордена Красной Звезды, полный кавалер ордена Отечественной войны. Участник Великой Отечественной войны, Гражданской войны и Конфликта на Китайско-Восточной железной дороге.

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)